Chaetantromycopsis är ett släkte av svampar. Chaetantromycopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetantromycopsis